Filmy
 Moja matka (Mia madre) − francusko-włoski film dramatyczny z 2015 roku, w reżyserii Nanni Moretti
 Moja matka (Ma mère) − portugalsko-francusko-austriacko-hiszpański film dramatyczny z 2004 roku, w reżyserii Christophe Honoré
 Moja matka (My Mother Frank) − australijski film komediowy z 2000 roku, w reżyserii Marka Lamprella